Ségur kan syfta på:

Personer 

 Henri François de Ségur (1689–1751), fransk greve och militär
 Joseph Alexandre Pierre de Ségur (1756–1805), fransk vicomte och författare
 Louis Philippe de Ségur (1753–1830), fransk greve, diplomat och historiker
 Philippe Henri de Ségur (1724–1801), fransk markis och militär
 Philippe Paul de Ségur (1780–1873), fransk greve, militär och historiker

Platser i Frankrike

 Ségur, Aveyron, departementet Aveyron i regionen Occitanien, 
 Ségur-le-Château, departementet Corrèze i regionen Nouvelle-Aquitaine, 
 Ségur-les-Villas, departementet Cantal i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Landerrouet-sur-Ségur, departementet Gironde i regionen Nouvelle-Aquitaine, 
 Le Ségur, departementet Tarn i regionen Occitanien, 
 Ségur, tunnelbanestation i Paris